Rożkow () – rosyjskie nazwisko

Osoby 
 Nikołaj Aleksandrowicz Rożkow (1868–1927) – rosyjski historyk i rewolucjonista
 Michaił Wiktorowicz Rożkow (ur. 1983) – rosyjski piłkarz (obrońca) występujący w reprezentacji Kazachstanu
 Siergiej Leonidowicz Rożkow (ur. 1972) – rosyjski biathlonista, multimedalista mistrzostw świata
 Kiriłł Rożkow – białoruski zapaśnik walczący w stylu wolnym

Zobacz także 
 Rożkowa – żeńska forma nazwiska

Strony ujednoznaczniające